Вулиця Бу́ніна (використовується також Івана Буніна) — назва низки вулиць в населених пунктах Україні і Росії.

Вулиця Буніна — вулиця в Одесі.

Вулиця Буніна — вулиця в Абакані, Хакасія.
 Вулиця Буніна — вулиця в Липецьку.
 Вулиця Буніна — вулиця у Кірові.
 Вулиця Буніна — вулиця в Красногорську, Московська область.
 Вулиця Буніна — вулиця в селі Нова Усмань, Воронезька область.
 Вулиця Буніна — вулиця в Орлі.

Буніна